Jenko ist der Familienname folgender Personen:

Davorin Jenko (1835–1914), slowenischer Komponist und Dirigent
Lidija Jenko (* im 20. Jahrhundert), slowenische Schauspielerin
Simon Jenko (1835–1869), slowenischer Dichter
Slavoj Jenko (1852–1907), slowenischer Politiker